Eryngium alismaefolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Edward Lee Greene. Eryngium alismaefolium ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
alismaefolium